Placerville est le nom de plusieurs villes américaines :
Placerville (Californie)
Placerville (Colorado)
Placerville (Idaho)